Das Players Tour Championship 2011/12 – Event 1 war ein Snooker-Turnier, das vom 18. bis 22. Juni 2011 in Sheffield ausgetragen wurde. Es war das erste Main-Tour-Turnier der Snooker-Saison 2011/12. Als Minor-ranking-Turnier hatte es sehr begrenzten Einfluss auf die Snookerweltrangliste.

Sämtliche Spiele wurden im Best of 7-Modus gespielt. Wie bei allen Events der Players Tour Championship gab es zudem für Amateure die Möglichkeit, sich vorab für einen Startplatz in der Hauptrunde zu qualifizieren. Im Finale setzte sich Ronnie O’Sullivan mit 4:0 gegen Joe Perry durch. Das höchste Break des Turnieres spielte der Norweger Kurt Maflin, der 145 Punkte in einer Aufnahme erzielte.

Vorrunde

Vorrunde 1 

|

|}
|}
kl. = kampflos

Vorrunde 2 

|

|}
|}
kl. = kampflos

Endrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale 
O’Sullivan ließ seinem Finalgegner Perry kaum eine Chance und holte sich mit einem White-wash seinen ersten Titel bei einem PTC-Event. Gleich zwei Century Breaks trugen zum Triumph des Engländers bei.

Century-Breaks

Weblinks 
  (auf worldsnooker.com; PDF; 279 kB)
 Ergebnisse bei CueTracker (englisch)
 Ergebnisse auf snooker.org (englisch)

01
Billardturnier in Sheffield